Сезон 2007 года Национальной футбольной лиги был 88-м сезоном, проводимым главной профессиональной лигой по американскому футболу в США. Игры регулярного сезона начались 6 сентября 2007 года на стадионе «Эр-Си-Эй Доум» в Индианаполисе, Индиана между командами «Нью-Орлеан Сэйнтс» и победителем Супербоула «Индианаполис Колтс», и закончились в воскресенье 30 декабря. Игры плей-офф начались 5 января 2008 года и закончились Супербоулом XLII, который прошел на стадионе университета Финикса в Глендейле, Аризона 3 февраля. Этот сезон также включал в себя игру всех звёзд НФЛ — Про Боул 2008. Матч прошел 10 февраля на «Алоха Стэдиум» в Гонолулу, Гавайи.

Расписание 
26 марта 2007 лига объявила, что матч открытия состоится 6 сентября 2007 года, в котором сыграют «Нью-Орлеан Сэйнтс» и «Индианаполис Колтс».

Согласно формуле расписания матчи между командами из дивизионов одной конференции и разных были следующими:

2 февраля 2007 года НФЛ объявила о том, что одна из игр регулярного сезона будет проведена вне США. Матч восьмой недели между «Нью-Йорк Джайентс» и «Майами Долфинс» пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 28 октября 2007 года.

Предсезонные матчи 
Предсезонные игры начались 9 августа 2007 года и продолжались до 31 августа. Каждая команда сыграла по 4 игры (две дома и две в гостях).

5 августа в городе Кантон, Огайо прошла игра Зала Славы (), в которой встретились «Нью-Орлеан Сэйнтс» и «Питтсбург Стилерз». Матч закончился со счётом 20-7 в пользу «Стилерз».

Регулярный сезон 
В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей, Н = Ничьи, ОЗ= Очков забито, ОП = Очков пропущено, АФК = Американская футбольная конференция, НФК = Национальная футбольная конференция

Ссылки 
 Официальный сайт НФЛ

Сезоны НФЛ
НФЛ в сезоне 2007